Bertault kan som auktorsförkortning betyda:

 Raymond Bertault

Auktorsförkortningar